Alagna, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia
 Alagna Valsesia, een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli
 Roberto Alagna, een Franse tenor van Italiaanse (Siciliaanse) afkomst